Парламентские выборы в Бенине проходили 26 апреля 2015 года. На них избирались 83 депутата 7-го Национального собрания. Голосование проходило на 13 606 избирательных участках. Всего в выборах участвовало 1 660 кандидатов из 20 политических партий и коалиций, 200 кандидатов были женщины.

В результате выборов пропрезидентский альянс Силы каури за возрождающийся Бенин (FCBE) выиграл выборы, получив 32 из 83 мест в Национальном собрании. Однако, это меньше, чем в предыдущем парламенте и относительного большинства может оказаться недостаточно для проведения конституционных реформ, которые обещал президент Яйи Бони.

Избирательная система 
На парламентских выборах избираются 83 депутата по 24 многомандатным округам, которые основаны на 12 департаментах Бенина. Места распределяются согласно пропорциональному представительству.

Контекст выборов 
Парламентские выборы проходили в один из решающих моментов в истории Бенина. В 1972—1990 годах власть принадлежала военным. В январе 1990 года Национальная конференция заявила о начале в стране демократического обновления. В декабре 1990 года после референдума была принята демократическая Конституция, в которой были закреплены права человека и гражданские свободы. Однако после 24 лет демократии страна находится в неопределённости. Местные выборы 2013 года были перенесены на 2015 год. В 2016 году ожидаются президентские выборы, на которых президент Яйи Бони должен передать власть. Ещё за 3 месяца до парламентских выборов не были готовы избирательные списки. Первоначально выборы должны были проходить в феврале-марте 2015 года. Постоянные переносы выборов объясняются желанием как правящей партии, так и оппозиции перенести выборы как можно ближе к моменту ухода Яйи Боне, когда его влияние на политические процессы в стране снизится.

Результаты 
За выборами наблюдали 32 представителя Африканского союза.

Неззависимая избирательная комиссия объявила результаты 2 мая 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Report on peace and security in the ECOWAS area. Benin elections: the waiting game // ISS, Issue 11, December 2014 

Бенин
Выборы в Бенине
2015 год в Бенине